Alsup Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alsup Creek (Buttahatchee River), Fluss im Bundesstaat Mississippi
 Alsup Creek (South Fork John Day River), Fluss im Bundesstaat Oregon